

Toponyme 

 Le Panier, quartier du  arrondissement de Marseille.

Autres 
 Panier, objet servant à recueillir et à transporter des contenus ;
 Panier à linge, type de panier utilisé pour la manipulation du linge ;
 Panier moyen, indicateur économique des achats des consommateurs ;
 Panier-repas, repas à emporter ;
 Panier, embut de chaque équipe et action de marquer au basket-ball ;
 Paniers, structure donnant de l’ampleur aux jupes.

Voir aussi 
 Dans le calendrier républicain, le « panier » était le nom donné au  du mois de fructidor.
 Corbula, un genre de mollusques bivalves dont le nom signifie « petit panier » en latin.

Notes et références